Wolfgang Krauss oder Wolfgang Krauß ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Krauss (Ozeanograf) (1931–2009), deutscher Ozeanograf 
 Wolfgang Krauß (Theologe) (* 1954), deutscher Theologe und Prediger
 Wolfgang J. Krauss (Wolfgang Joseph Krauss; 1915–nach 1983), deutscher Schriftsteller